Cricula — род чешуекрылых из семейства павлиноглазок и подсемейства Arsenurinae.

Систематика 
В состав рода входят:
 Cricula trifenestrata (Helfer, 1837) — от Индии до Филиппинских островов, Сулавеси и Ява
 Cricula bornea Watson, 1913 — Борнео
 Cricula elaezia Jordan, 1909 — Сандалэнд

Ссылки 
 Перечень видов и их распространение на funet.fi 

Павлиноглазки
Роды чешуекрылых
Таксоны, описанные Френсисом Уокером